zgromadzenie w znaczeniu potocznym (demonstracja)
 zgromadzenie w znaczeniu prawnym
 zespół ludzi stanowiących jakąś władzę, przedstawicielstwo (np. Zgromadzenie Narodowe)
 walne zgromadzenie (najwyższy z organów władzy spółki akcyjnej albo spółdzielni)
 Zgromadzenie Ogólne ONZ
 zgromadzenie zakonne
 zgromadzenie obwodowe –  zjazd Świadków Jehowy, odbywający się dwa razy w roku
 Zgromadzenie (The Gathering) – film fabularny z 2002 roku (reżyseria: Brian Gilbert)